Charles Farrell (1900-1988) – attore irlandese
Charles Farrell (1900-1990) – attore statunitense
Charlie Farrell (1898-1972) – giocatore di football australiano